«Élan» () — сингл финской симфоник-метал-группы Nightwish, выпущенный 13 февраля 2015 года на лейбле Nuclear Blast. Является первым синглом из альбома Endless Forms Most Beautiful. Издан на компакт-диске и десятидюймовых виниловых пластинках разных цветов, на которых помимо трёх версий заглавной композиции представлен неальбомный бонусный трек «Sagan». Одновременно с выходом сингла был представлен клип «Élan».

На сочинение песни «Élan» Туомаса Холопайнена вдохновила цитата американского поэта Уолта Уитмена:

По словам Холопайнена, эта песня о смысле жизни, в чём-то различном у каждого. Сингл, по его мнению, представляет собой «чудесную приманку к полноформатному альбому».

Список композиций

Участники записи

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен 
 
 

Песни Nightwish
Песни 2015 года